Баранников — російське і болгарське прізвище. Жіноча форма — Баранникова.

Відомі носії 
 Баранников Іван Андріанович (1857, Бахмут — 1914, Харків) — лікар, доктор медицини (1897).
 Баранніков Олександр Іванович (1858—1883) — російський революціонер, член Виконавчого комітету партії «Народна воля»; партійні псевдоніми :, «Семен», «Савка», «Сеня». З метою конспірації жив під прізвищами Тюриков, Кошурніков.
 Баранников Олексій Петрович (1890, Золотоноша — 1952, Ленінград) — сходознавець, академік АН СРСР.

Російські прізвища